Hendrik Albert van Foreest (1819-1897), een Alkmaarse jonkheer en directeur der posterijen
 Hendrik Albert van Foreest (1898-1981), een Nederlandse marineofficier